Франческо Биссоло известный также, как Пьетро Франческо Биссоло (; 1470 или 1472,  — , ) — итальянский  венецианской школы живописи.

Биография 
Сын художника. Ученик Джованни Беллини. С 1490 переехал в мастерскую Беллини. С 1492 по 1530 год работал в Венеции. Помогал учителю в работе над украшением Большого зала Совета Дворца дожей (Венеция). Принимал участие в создании украшений Церкви Иль Реденторе в Венеции.

Художник эпохи Возрождения.

В своём творчестве подражал Джорджоне.

Работы художника хранятся ныне во многих музеях мира.
В санкт-петербургском Эрмитаже находится его картина «Богоматерь с Младенцем Христом». В Британской Национальной галерее — «Мадонна с Младенцем со святыми и донатором». Ряд его полотен находится в музеях Варшавы, Лос-Анджелеса (Музей Нортона Саймона и Los Angeles County Museum of Art), Дэйтоновском институте искусств (штат Огайо, США) и др.

Примечания

Ссылки 
 
 Pier Francesco Bissolo

Художники Италии XVI века
Художники Италии XV века
Художники Венеции
Художники итальянского Возрождения